GMK steht für:

 Gemeinschaftskunde

 Game Maker, Dateiendung für das Computerspiel-Entwicklungsprogramm
 Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, deutscher Berufs- und Fachverband für Medienpädagogik
 Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr
 Gesundheitsministerkonferenz der deutschen Bundesländer

Siehe auch:
 GMK-Analyse, Methode der Material- und Lagerwirtschaft um bestimmte Objekte nach deren Volumen zu klassifizieren

GMK